Томас Вудсток (; ) — 1-й граф Бекингем с 1377, 1-й граф Эссекс с 1380, 1-й герцог Глостер и 1-й герцог Албемарл с 1387, лорд Верховный констебль Англии с 1376, рыцарь ордена Подвязки с 1380 года, английский военачальник, активный участник Столетней войны, седьмой и последний сын Эдуарда III, короля Англии, и Филиппы Геннегау, дочери Гильома I, графа Эно.

Источники для биографии 
Биографические сведения о Джоне Гонте упоминаются во многих хрониках, созданных его современниками. Основными среди них являются:
 «Английская история» Томаса Уолсингема (ум. ок. 1422). Оригинальная часть хроники охватывает период с 1377 по 1422 год и содержит достаточно подробное изложение истории Англии. При этом хронист крайне пристрастно относился к Джону Гонту из-за его антиклериканских взглядов, из-за чего после вступления на престол его сына Генриха IV хроника была запрещена монахами Сент-Олбанса, опасавшимися преследований со стороны короля. После этого Уолсингем переработал текст, сместив акценты в сторону проланкастерской позиции. Уолсингем был современником описываемых им событий, его «История» содержит ряд документов и королевских указов, в том числе и уникальные, а также свидетельства очевидцев.
 «», написанная лестерским каноником Генри Найтоном, и её продолжения. Оригинальная часть «Хроники» Найтона охватывает период 1336—1395 годов.
 , описывает события 1381—1394 годов.
 «Хроники» Жана Фруассара, созданные во второй половине XIV — начале XV века. Фруассар использовал для своих хроник сведения, полученные от очевидцев. При этом он в 1361—1369 годах жил в Англии, пользовался покровительством королевы Филиппы Геннегау, был лично знаком со многими представителями знати и королевской семьи. Позже он жил за пределами Англии, но в 1395 году снова её посетил, проведя в стране около месяца. Фруассар получил аудиенцию у короля Ричарда II, а затем путешествовал по окрестностям Лондона с королевской свитой, собрав много сведений и об ирландском походе, и о внутриполитическом кризисе в Англии. События, связанные с правлением Ричарда II, были изложены Фруассаром в третьей и четвёртой книгах «Хроник».
 «Реестры Джона Гонта» ().

Происхождение 
Томас происходил из английского королевского рода Плантагенетов. Его отцом был Эдуард III, король Англии с 1327 года, матерью — Филиппа де Эно (Геннегау), происходившая из французского рода Авенов. Она была дочерью Вильгельма I, графа Голландии, Зеландии и Эно, родившейся от брака с Жанной де Валуа. У Эдуарда III и Филиппы в браке родилось 12 детей. Томас был младшим ребёнком в семье и седьмым из сыновей, но двое из братьев умерли в младенчестве; до взрослого возраста дожили Эдуард Чёрный Принц, который был наследником Эдуарда III, Лайонел Антверп, герцог Кларенс, Джон Гонт, герцог Ланкастер, Эдмунд Лэнгли, 1-й герцог Йоркский. Кроме того, у него было несколько сестёр.

Ранние годы 
Томас родился 7 января 1355 года в Вудстокском дворце в Оксфордшире. 22 февраля Эдуард III там отпраздновал рождение сына, устроив рыцарский турнир и большой пир. Примерно в это же время новорожденного крестили. Одним из крёстных отцов мальчика был , епископ Дарема, вынувший его из купели. Возможно, что именно в честь крёстного отца принц и получил своё имя. Ещё одним крёстным был Томас де ла Мар, .

Из сыновей Эдуарда III первый, Эдуард, был старше Томаса на 25 лет, а пятый, Эдмунд Лэнгли, — на 12 лет. В результате принц по сути принадлежал к следующему поколению английской королевской семьи, чем его старшие братья, игравшие значимые роли как в политике своего отца, так и в проводимых им войнах. По возрасту Томас был гораздо ближе к своему племяннику, Ричарду II (сыну Чёрного принца), наследовавшего английскую корону после смерти деда; именно в его правление и прошла большая часть политической и военной карьеры.

Младенческие годы Томас провёл с матерью, которой король в 1358 году дал пособие на содержание сына. При этом в первый год у принца была кормилица, которой, возможно, была Алесиа Ванг, жена Мармадьюка Ванга из Сомерсета. К 1366 году ему было выделено собственное домашнее хозяйство, однако до 1370-х годов биографических сведений о Томасе практически не сохранилось. Будучи младшим сыном короля, он, несомненно, сильно зависел от королевского покровительства: пока принц не стал мужчиной и ему не нашли подходящую жену, у него не было достаточного дохода.

Брак 
3 апреля 1374 года Томасу были предоставлены несколько поместий, составлявших часть наслества Хамфри (IX) де Богуна, графа Херефорда и Эссекса, умершего годом ранее. В гранте говорилось, что принц должен взять в жёны Элеонору, старшую из двух дочерей и сонаследниц покойного графа, родившуюся около 1365 года. Сам брак, вероятно, был заключён в начале лета 1374 года, поскольку в реестрах Джона Гонта, брат Томаса, за 1 июля содержится запись о передаче «леди Вудсток в день её брака» кубка и серебряного кувшина. 10 июля 1376 года Томас получил должность констебля Англии, которая была наследственной в доме Богунов, а 24 августа король прибыл в , который был центром владений Богунов в Эссексе, выделив сыну ежегодную ренту в тысячу марок (666 фунтов 13 шиллингов 4 пенса), чтобы тот мог поддерживать своё достоинство в качестве констебля. Доход ему должны были приносить несколько поместий Богунов, в том числе Плеши и , которые оказались под опекой Томаса до тех пор, пока его жена не достигнет совершеннолетия и не принесёт королю оммаж за своё наследство. Именно замок Плиши должен был стать основной резиденцией принца. Однако поместья приносили ежегодный доход не более 243 фунтов, поэтому остальные 423 фунта 13 шиллингов и 4 пенса были переданы в казначейство до следующего года, когда принцу предоставили на время несовершеннолетия наследниц входящие в состав гонора Богунов Брекон, Хэй, , Колдикот и Ньютон в Валлийских марках. Кроме того, 22 июня 1380 года за Томасом по праву жены был признан титул графа Эссекса.

Судя по всему, Эдуард III предполагал, что Томас унаследует владения Богунов в Эссексе. При этом Мария де Богун, младшая сестра Элеоноры, имела право на половину наследства, благодаря чему считалась очень перспективной невестой. Но в момент смерти Эдуарда III она была незамужней. В мае 1380 года был произведён раздел наследства Богунов, когда Томас и Элеонора принесли оммаж за её долю. Опека над владениями Марии при этом была предоставлена Томасу. Хронист Жан Фруассар полагает, что принц осуществлял опеку и наз самой Марией. Не довольствуясь своей долей наследства Богунов, он желал получить и остальную её часть, включая титулы графа Херефорда и Нортгемптон. Для этого Томас пытался заставить Марию уйти в монастырь ордена клариссинок. Однако в июле 1380 года тетя Марии, Элеонора де Богун, графиня Арундел, воспользовалась отсутствием Томаса, который был в это время во Франции, и при попустительстве матери девушки похитила её из Плеши из увезла в замок Арундел. 28 июля Джон Гонт, герцог Ланкастер, старший брат Томаса, за 5 тысяч марок добился у короля разрешения женить на Марии своего сына и наследника Генри Болингброка, графа Дерби, который впоследствии стал королём Англии под именем Генриха IV. Фруассар сообщает, что Томас был в ярости и «никогда после этого не любил герцога так, как до этого». 

Брак графа Дерби и Марии де Богун, несомненно, был заключён в 1380 году, однако неизвестно, насколько правдива рассказанная Фруассаром история. Мария и Генри Болингброк принесли оммаж владения 22 декабря 1384 года, после чего Томасу пришлось отказаться от контроля за переданными сестре жены поместьями, включая Брекон и Хэй. Данный брак имел серьёзные долгосрочные последствия для Вудстока, поскольку он всю оставшуюся жизнь «зависел от грантов короны, а не от унаследованных ресурсов». Возможно, что он привёл к разрыву отношений с Джоном Гонтом, которые окончательно так и не восстановились. Кроме того, не были особо близкими и отношения между Томасом и Генри Болинброком, которые оспаривали раздел наследства Богунов на протяжении всего правления Ричарда II, что повлияло на расхождения во мнениях касательно возможного низложения Ричарда II в конце декабря 1387 года.

Военная карьера 

В последние годы правления Эдуарда III Томас не принимал участия в военных экспедициях во Францию, где продолжалась Столетняя война. Кроме того, он, судя по всему, во время политического кризиса в Англии 1376 года не принадлежал ни к одной из сторон. Историк Энтони Так считает удивительным отсутствия у младшего сына короля военного и политического опыта в позднем подростковом возрасте: его старший брать Эдмунд Лэнгли в возрасте 18 лет участвовал в Реймсской военной кампании отца 1359—1360 годов, а в 21 год получил титул графа Кембриджа. Томасу 21 год исполнился в 1376 году, однако нет никаких сведений, что Эдуард III планировал выделить графство для него. В политической ситуации этого года дарование младшему королевскому сыну графского титула с выделением соответствующих земельных владений и ренты могло быть затруднено. Э. Так предположил, что неспособность отца выделить Томасу полагающиеся титул и владения, возможно, во время правления Ричарда II способствовало укреплению у принца веры в то, что он получил меньше, чем полагается сыну Эдуарда III.

23 апреля 1377 года на последней церемонии ордена Подвязки, проводимой Эдуардом III, король посвятил Томаса в рыцари (но не в члены ордена, им он стал только в 1380 году). После смерти отца на церемонии коронации Ричарда II, состоявшейся 16 июля 1377 года, Томас заявил о своём праве в качестве констебля Англии нести скипетр с голубем, которое ему было предоставлено. Накануне коронации ему был присвоен титул графа Бекингема с ежегодной рентой в тысячу фунтов для поддержания своих поместий. Однако этот доход получался не из земельных владений, а изымался с иноземных монастырей, находившихся в руках короля во время войны с Францией. В результате Томас оказался заинтересован в продолжении войны.

В течение последующих трёх лет основной заботой Томаса стала война. Как и старшие братья, он не был включён в состав советов, управлявших королевством во время малолетства Ричарда II, хотя и мог иметь какое-то неформальное влияние на правительство. Летом 1377 года в Ла-Манше действовал французско-кастильский флот. По сообщению Фруассара, именно Томас вместе с братом Эдмундом помешали ему высадиться в Дувре. В ноябре граф Бекингем отплыл с отрядом, состоявшим из около 3600 матросов и 4 тысяч латников и лучников, однако вступить в схватку с кастильским флотом у Слёйса ему не удалось, поскольку его корабли были рассеяны штормом. Более удачной оказалась попытка в декабре, когда флоту Томаса удалось захватить 8 кастильских кораблей у Бреста. В апреле 1378 года герцог Бретани сдал замок Брест в аренду англичанам; Томас был одним из командиров, которые приняли город у герцога.

Самая существенная военная кампания Томаса состоялась в 1380 году. Как и первая, она была направлена в Бретань, чтобы укрепить там позиции проанглийского герцога. 3 мая Томас, назначенный королевским лейтенантом, обязался служить Жану V Бретонскому в течение года. С ним в Бретань отправился отряд в 5 тысяч человек, почти половина из которого была членами его свиты. В военный штаб Томаса входили несколько выдающихся военачальников его отца: сэр , сэр Роберт Ноллис, сэр Томас Перси (будущий граф Вустер). Отряд высадился 19 июля в Кале и двинулся по суше в Бретань проверенным путём через Артуа, Шампань и Луару. Около 24 августа они достигли Труа, где герцог Бургундии Филипп Смелый собрал армию, но не решился дать бой. Оттуда Томас отправился на запад через  и Мэн. 16 сентября умер французский король Карл V, что ослабило сопротивление французов. Переправившись через реку Сарт, армия вступила в Бретань, где в конце сентября осадила Нант. Однако вскоре герцог Бретонский заключил мир с новым французским королём Карлом VI, в результате чего Томасу около нового года пришлось снять осаду. Как и в 1375 году, английские военачальники в Бретани были вынуждены отказаться от военной экспедиции в результате соглашения, стороной которого они не были. В итоге Бретонская война не принесла Англии ничего, кроме разочарований и расходов. Перезимовав в портовых городах Южной Бретани, Томас весной 1381 года отплыл в Англию, высадившись в Фалмуте 3 мая.

После возвращения в Англию Томас, по сообщению Фруассара, некоторое время пробыл в поместьях жены в Уэльсе, хотя, возможно, что во время крестьянского восстания 1381 года он был в Плеши, готовясь подавить выступления повстанцев в Эссексе. 28 июня он выслал отряд в , чтобы разогнать там мятежников, а позже был назначен мировым судьёй в Эссексе и Кембриджшире для судебного разбирательства над повстанцами в этих графствах. В середине июля Томас занимался подавлением беспорядков в Глостере.

Военная карьера продолжилась и после восстания, но она вновь не принесла ничего кроме разочарований. Когда в феврале 1384 года истекло перемирие с Шотландией, Томас вместе с Джоном Гонтом были назначены руководить военной экспедицией против северного соседа. На Пасху они пересекли границу и нанесли некоторый ущерб в Юго-Восточной Шотландии, однако затем у них закончилась еда и они вернулись в Англию. Хронист Томас Уолсингем раскритиковал эту экспедицию, назвав её одной самой дорогих и расточительных за многие годы. В 1385 году Томас со свитой из 400 латников и 800 лучников присоединился к королевской армией для нового похода в Шотландию, однако она вновь закончилась безрезультатно, а английская армия так и не вступила в бой с соперником. Во время неё 6 августа «при первом вступлении короля в Шотландию» Ричард II даровал Томасу титул герцога Глостера, назначив ежегодную ренту в тысячу фунтов в дополнение к той, что была пожалована ему как графу Бекингему. Кроме 60 фунтов, которые приносили фермы Глостера, она взималась из доходов в таможнях Лондона, Бостона, Халла, Линна, Ипсвича и Ярмута, но вскоре герцог пожаловался, что не может получить эти деньги с таможни. В результате, несмотря на герцогский титул, Томасу всё ещё не хватало территориальных владений; большая часть его годового дохода, оцениваемая в 2,5 тысячи фунтов, приходилась взимать с таможен и иностранных монастырей. Принадлежавшие ему владения по прежнему были немногим больше доли жены в наследстве Богунов, уменьшенной из-за вдовьей доли матери Элеоноры.

Политический кризис 1386—1387 годов 
Несмотря на полученный герцоский титул, у Томаса были резонные основания полагать, что он не получил того вознаграждение, на которое мог рассчитывать по своему положению. Хотя его старший брат Эдмунд Лэнгли, получивший одновременно с братом титул герцога Йоркского, был как герцог Глостер беден (и не смог заключить выгодный брак), по словам Фруассара, он имел «мягкий и миролюбивый» характер. В отличие от него Томас, по мнению историков, был гораздо более волевым, властным и амбициозным человеком, недовольным своим положением и умеющим внушать противникам страх. По мнению Энтони Така, именно характер герцога может объяснять ту политическую позицию, которую тот занял после 1385 года.

В этот период не только у Томаса, но и у ряда других аристократов, а также у многих представителей дворянства, представленных в палате общин английского парламента не без оснований зрело недовольство ближайшим окружением Ричарда II, постепенно переросшее во враждебность. Большое влияние на короля имел Роберт де Вер, граф Оксфорд. Ведущая роль в управлении Англией принадлежала лорду-канцлеру Майклу де ла Полю, графу Саффолку. Вместе с бывшим наставником Ричарда сэром Саймоном Бёрли он держал в своих руках все нити управления государством, который имел сильное влияние на короля сначала через Джоанну Кентскую, мать Ричарда, а после её смерти — через жену, королеву Анну. Обе женщины доверяли Бёрли, а Ричард относился к своему наставнику с глубоким почтением.

Большое влияние на короля имел и Джон Гонт, старший брат Томаса, однако в 1384 году их отношения испортились. Именно в этот период появились первые признаки растущей напряжённости между Ричардом II и герцогом Глостером. Монах-кармелит Джон Латимер на парламенте в Солсбери обвинил Джона Гонта в измене, заявив, что тот готовит убийство короля. Однако дядя смог оправдаться перед племянником, а группа рыцарей, в том числе и единоутробный брат короля Джон Холланд, устроили самосуд и убили Латимера, что помешало узнать о том, откуда монах получил информацию. По мнению некоторых историков, за сфабрикованными против герцога Ланкастера обвинениями мог стоять Роберт де Вер, который подбивал короля освободиться от опекунов, а убийство позволило это скрыть. Именно тогда произошёл первый конфликт герцога Глостера с королём: по словам хрониста Томаса Уолсингема, он ворвался в королевские покои, угрожая убить любого (даже короля), кто предположит, что Гонт является предателем. 

Роберт де Вер становился всё более непопулярным среди английской знати, поскольку королевская благосклонность приносила ему значительные земельные пожалования. Томаса, доход которого всё ещё сильно зависел от королевских рент, судя по всему, это особенно раздражало. Ко всему прочему, центром владений королевского фаворита в Восточной Англии был , располагавшийся менее чем в 20 милях от замка Плеши, центра владений герцога в Эссексе, поэтому быстрое восхождение де Вера он мог воспринимать как угрозу своему положению в регионе.

Враждебность к королю герцога Глостера, возможно, коренилась не только в заботе о своём территориальном богатстве, но и в убеждении, что королевское желание вести с Францией переговоры о мире были ошибочными. Его разделяли и многие другие дворяне, в том числе и Ричард Фицалан, граф Арундел. При этом Джон Гонт больше симпатизировал внешней политике племянника. Возможно, что именно из-за этого пока его брат находился в Англии, Томас не желал участвовать в открытой оппозиции. Но в июле 1386 года Джон Гонт отправился в военный поход в Кастилию, после чего, судя по всему, герцог Глостер возглавил тех, кто выступал против короля и добивался смещения де Вера и других королевских фаворитов.

Когда в октябре 1386 года собрался парламент, канцлер Майкл де ла Поль представил в палату общин требование о выделении беспрецедентно больших выплат для оплаты защиты от возможного французского вторжения, угрожавшем Англии с лета. Но палата отказалась рассматривать данную субсидию до тех пор, пока канцлер не будет уволен. Узнав об этом, Ричард II покинул парламент и удалился в Элтемский дворец в Кенте. Возможно, что Томас и некоторые из его сторонников изначально планировали нападение на де Вера; однако теперь они решили поддержать инициативу палаты общин по смещению де ла Поля, присоединившись к ней. В итоге и палата общин, и палата лордов отправила герцога Глостера и Томаса Арундела, епископа Илийского в Элтем к королю. Хронист Генри Найтонский сообщает, что они напомнили королю об его обязанности посещать парламент, пожаловались на ущерб, который причинили королевству злые королевские советники. В заключение Ричарду II указали, что тот позволил своим злым советникам оттолкнуть себя от народа, не желая следовать руководствоваться законом и мудрыми советами лордов, рискуя быть низложенным. Подобной угрозы оказалось достаточным, чтобы король отступился. Он согласился прибыть в парламент и уволить де ла Поля. В итоге палата общин применила к канцлеру импичмент, а Томас выступил в качестве одного из судей, назначенных из числа лордов. После этого парламент учредил комиссию, в которую вошёл и герцог Глостер, целью которой был надзор над правительством в течение года, начиная с 19 ноября.

Лорд-апеллянт 

Томас был лидером лордов-апеллянтов — группы влиятельных аристократов, добивающихся продолжения войны против Франции. Король устранил от себя своего фаворита, Роберта де Вера, 9-го графа Оксфорда и назначил лорд-канцлером Англии Майкла де Ла Поля, 1-го графа Саффолка. Хотя граф Оксфорд был сослан в Ирландию, где Ричард дал ему титул герцога, в 1386 году король сместил Саффолка. Затем он попытался наказать оппозиционеров, которых возглавлял Ричард Фицалан, 11-й граф Арундел, друг герцога Томаса, штрафами и непродолжительными тюремными заключениями. Король закрыл парламент и решил посетить все графства страны, ища поддержки. Он вернулся в Лондон до ноября 1387 года. Ричард приказал арестовать графа Арундела, лидера лордов-апеллянтов, а герцог Ирландии, Роберт де Вер, собрал войско в графстве Чешир и отправился в Лондон. Король вызвал Глостера и Фицалана на встречу, но вместо этого направил войска на силы противников. 19 декабря состоялась битва при Рэдкот Бридже, в которой Роберт де Вер был разбит.

3 февраля 1388 года английский парламент собрался, чтобы разобрать работу короля и его советников. Он вошёл в историю под названием «Безжалостный парламент» и завершил свою работу 4 июня. Ричард попытался аннулировать обвинения, призвав на свою сторону видных юристов, но он сказал, что Палата лордов не была связана с римским правом. Он вынес обвинительное заключение и приговор был исполнен (8 человек было казнено за государственную измену, а другие были сосланы). За одиннадцать месяцев Ричард II был лишён почти всех своих полномочий. В течение этого периода Томас желал сместить короля Ричарда, но его предложение не было принято большинством лордов-апеллянтов.

С возвращением его брата Джона Гонта с Пиренейского полуострова в 1389 году, влияние Томаса снизилось, и ситуация стабилизировалась. Это позволило королю Ричарду вести впредь политику мира с Францией, чему Томас всегда препятствовал.

Гибель 

В июле 1397 года Ричард II решил избавиться от лордов-апеллянтов, которые ограничивали его власть в последние 10 лет, а братья Томаса, Эдмунд и Джон утвердили это решение. Томас де Бошан, 12-й граф Уорик был арестован 10 июля, герцог Глостер был вызван в Лондон на следующий день и отправлен в Кале, в то время как граф Арундел сдался королю вскоре после этого. В парламенте он был осуждён за государственную измену и затем казнён. Герцог Глостер который также принял обвинения, был арестован в Кале и 8 или 9 сентября убит по приказу короля в тюрьме.

Титулы и земли его были конфискованы, но его сын Хамфри носил только титул графа Бекингема. Жена Томаса Элеонора после его смерти удалилась в монастырь в Баркинге.

Брак и дети 
Жена: до 8 февраля 1376 Элеонора (около 1366 — 3 октября 1399), дочь Хамфри де Богуна, 7-го графа Херефорд, графа Нортгемптон и Эссекс. От этого брака у них было пятеро детей:
 Хамфри (около 1381 — 2 сентября 1399, похоронен в аббатстве Валден, Эссекс), 2-й граф Бекингем
 Анна (апрель 1383 — 16 октября 1438); 1-й муж: с июня 1391 Томас Стаффорд (ок. 1368 — 4 июля 1392), 4-й барон Стаффорд, 4-й барон Одли и 3-й граф Стаффорд с 1386 года; 2-й муж: около 1396 года Эдмунд Стаффорд (2 марта 1377 — 21 июля 1403), 6-й барон Стаффорд, 6-й барон Одли и 5-й граф Стаффорд с 1395 года, лорд-верховный констебль Англии с 1399 года; 3-й муж: до октября 1403 Уильям Буршье (около 1374 — 28 мая 1420), член парламента Англии от Эссекса в 1404 году, 1-й граф д’Э с 1419 года, констебль Лондонского Тауэра с ноября 1415 года.
 Джоан (1384 — 16 августа 1400), была помолвлена с Гилбертом Толботом, 5-м бароном Толботом.
 Изабелла (12 марта 1386 — апрель 1402), монахиня в монастыре Миноресс, Олдгейт, Лондон.
 Филиппа (около 1389 — до 3 октября 1399).

В литературе 
 Томас Вудсток является главным действующим лицом анонимной пьесы Елизаветинской эпохи «Томас Вудсток», авторства некоторыми современными исследователями приписыв Уильяму Шекспиру.
 Убийство Томаса Вудстока играет заметную роль в пьесе Уильяма Шекспира Ричард II, хотя он сам на момент начала пьесы мёртв.

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература

Ссылки 
 
 
 

Герцоги Глостер
Графы Бекингем
Графы Эссекс
Герцоги Альбемарль
Плантагенеты
Кавалеры ордена Подвязки
Правители Европы XIV века
Лорды Верховные констебли Англии
Лорды-апеллянты
Графы Англии XIV века
Герцоги Англии XIV века
Судьи Англии